Cieki w Polsce
 Potok za Groniem – potok, dopływ Cichego
 Potok za Groniem – potok, dopływ Małego Rogoźnika

Przypisy